Pilch est un nom de famille. Plusieurs personnes notables potent ce nom parmi lesquelles :
 Adalbert Pilch (1917-2004), peintre autrichien et graphiste
 Adolf Pilch (1914-2000)
 David Pilch (1943-), joueur de cricket anglais
 Fuller Pilch (1804-1870), joueur de cricket anglais
 Hartmut Pilch (1963-), interprète, traducteur, développeur de logiciels
 Herbert Pilch (1927-), linguiste allemand
 Jerzy Pilch (1952-2020), écrivain et journaliste polonais
 Jean Pilch (1925-1991), joueur américain de basket
 Nathaniel Pilch (1793-1881), joueur de cricket anglais
 William Pilch  (1794-1866), joueur de cricket anglais
 William Pilch (1820-1882), joueur de cricket anglais
 Christophe Pilch (1965), maire de Courrières (Pas-de-Calais)

Voir aussi 
 Public Interest Law Clearing House ("PILCH')
Patronyme polonais
Homonymie de patronyme